

Personen 
Josiah Wedgwood (1730–1795), een Britse pottenbakker en ondernemer
Josiah Wedgwood (1769–1843), een Britse zakenman, politicus en zoon van Josiah Wedgwood (1730–1795)
Josiah Wedgwood (1795–1880), een Britse zakenman en zoon van Josiah Wedgwood (1769–1843)
Josiah Wedgwood (1872–1943), een Britse edelman en politicus
Josiah Wedgwood (1899–1968), een Britse zakenman
Josiah Wedgwood (1950–2009), een Amerikaanse arts

Overig 
Josiah Wedgwood (schip, 1944), een stoomschip

Zie ook 
Wedgwood, een Brits bedrijf